«Три сердца» () — польский художественный фильм, снятый в 1939 году режиссёром Михалом Вашиньским.

Экранизация одноименного романа Тадеуша Доленги-Мостовича.

Премьера фильма состоялась 17 марта 1939 года.

Сюжет 
В доме Тынецких одновременно родились два мальчика. Первый из них, Гого, сын графини Тынецкой, а второй — Мацек, сын дворецкого. Мать Мацека, желая обеспечить своему ребёнку лучшую судьбу, меняет новорожденных в их кроватках. Проходят годы, мальчики не подозревают, что их поменяли. С ними растёт Кася, дочь умершей подруги графини Тынецкой, которую она взяла на воспитание. Графиня решает отправить сына на учёбу за границу.

Два молодых человека влюбляются в Касю. Перед смертью горничная решает рассказать правду.

В ролях 
 Александр Жабчинский — Гого
 Ежи Пихельский — Мацек
 Эльжбета Барщевская — Кася, воспитанница графини Тынецкой
 Станислав Лапиньский — управляющий семьи Тынецких
 Янина Кржимуская — Клоция
 Хелена Бучиньская — тётя Бетси
 Тадеуш Бялощиньский — дворецкий Александра
 Александр Зельверович — Тукалло
 Феликс Хмурковский — Колич
 Станислав Гролицкий — смотритель
 Зофия Линдорфовна — Михалина, жена дворецкого
 Леокадия Панцевичова —  графиня Тынецкая
 Ежи Ходецкий — адвокат

Ссылки 
  Trzy serca
 Trzy serca

Фильмы Польши 1939 года
Фильмы-драмы Польши
Экранизации романов Польши
Фильмы на польском языке
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы Михала Вашиньского